Národní portrétní galerie (anglicky National Portrait Gallery) je umělecká galerie shromažďující portréty slavných osobností daného národa. Po vzoru londýnské vznikly další zejména v anglosaském světě. Nyní existují:

 Národní portrétní galerie (Londýn)
 Národní portrétní galerie (Washington)
 Národní portrétní galerie (Austrálie), Canberra
 Kanadská portrétní galerie Ottawa, Ontario
 Skotská národní portrétní galerie v Edinburghu